NPK steht für
 Nippon Pneumatic Manufacturing, 1923 als Nippon Pneumatic Kogyosho (NPK) in Japan zunächst für Hydraulikwerkzeuge gegründetes Unternehmen
 NPK-Dünger, ein Pflanzendünger, der Stickstoff (N), Phosphat (P) und Kalium (K) enthält, siehe Volldünger

Abkürzung